Атіри — нечисельна група навколоземних астероїдів, орбіти яких повністю лежать у межах земної орбіти (Q < 0.983 a.о.). Традиційно групу названо за назвою першого представника — астероїда 163693 Атіра (2003 CP20), відкритого  року в американській обсерваторії LINEAR та названого на честь богині Землі та вечірньої зорі індіанського народу Пауні .

Орбіти 

Атіри навіть в афелії ближче до Сонця, аніж Земля в перигелії (Q < 0,983 a.о.), тож вони не несуть потенційної загрози зіткнення із Землею. Проте їхні орбіти можуть зазнати пертурбації Венерою чи Меркурієм і стати небезпечними.

Усі відомі представники Атіри перетинають орбіту Венери й більшість із них наближається до Сонця навіть ближче Меркурія. Відкриття їх ускладнено тим що для землян ці малі тіла губляться в сонячних променях, оскільки не віддаляються від материнської зорі на значний кут.

Відкриті астероїди групи 

Станом на січень 2020 року було відомо 21 астероїд з групи Атіри.

Див.також 
 Навколоземні астероїди:
 Група Атона
 Група Аполлона
 Група Амура
 Вулканоїди — гіпотетична група астероїдів з орбітами всередині орбіти Меркурія

Джерела 

Навколоземні астероїди